Фінал Кубка УЄФА 1982—1983 — фінал дванадцятого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став бельгійський «Андерлехт», що обіграв португальський клуб «Бенфіка» із загальним рахунком 2-1 за сумою двох матчів.

Шлях до фіналу

Статистика матчів

Перша зустріч

Друга зустріч 

Підсумковий рахунок 2–1 на користь «Андерлехта».

Посилання 
 Кубок УЄФА 1982-83 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1982-83 на сайті RSSSF

1983 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 4 травня
Травень 1983